Lithiumdi-isopropylamide, een organische base die hevig reageert met water
 LDA, een afkorting voor landing distance available, een maat voor de lengte van een landingsbaan